Unbroken (Demi Lovato-album)
Unbroken (Katharine McPhee-album)
Unbroken (Maria Olafs-dal)